Fodor Gábor
Fodor Gábor (19. század) író, újságíró
Fodor Gábor (1934) újságíró, főszerkesztő
Fodor Gábor (1962) politikus, országgyűlési képviselő
Fodor Gábor (1963) tornász, sportakrobata

hasonló nevűek
Fodor Gábor Béla (1915–2000) kémikus (Fodor Gábor néven is szerepel a szakirodalomban)
G. Fodor Gábor (1975) egyetemi docens